La dynastie des Rachidis ( / Al Rachid) est une famille qui a régné sur une grande partie de la péninsule arabique de 1836 à 1921. Ses membres régnaient sur l'Émirat de Haïl (ou Émirat du Djebel Chammar). 

Ennemis héréditaires des Saoudiens, ils s'affrontèrent  de 1903 à 1907, puis leur émirat fut .

Cette famille était Musulmane Sunnite, mais n'était pas Musulmane Sunnite liée au Wahhabisme, comme c'était le cas pour les  Al Saoud.

Histoire 

Abdallah ben Ali ar-Rachid (), le patriarche de la dynastie, prend le pouvoir à Haïl en 1836 en renversant Mohammed ben Ali, un descendant de Jaafar. Déchirée par des luttes de pouvoir sanglantes, la famille est finalement évincée par Ibn Séoud entre 1902 (prise de Riyad) et 1921 (chute de Haïl).

En 1975, le roi Fayçal d'Arabie saoudite a été assassiné par son neveu, Fayçal Al Saoud. Ce dernier étant le petit-fils du dernier émir du Haïl, le gouvernement saoudien a accusé un temps la famille Rashidi d'être à l'origine de l'assassinat. 

Certains membres de la famille Al Rachid ont quitté le royaume saoudien pour un exil volontaire, principalement en Irak. Dans les années 1990 une poignée d'entre eux vivait encore en dehors de l'Arabie saoudite.

Arbre généalogique

Notes et références

Article connexe 
 Noms de personnes en arabe

Dynastie arabe
Histoire de l'Arabie saoudite